Antonio Florián de Liechtenstein (en alemán: Anton Florian von und zu Liechtenstein) (Wilfersdorf, 28 de mayo de 1656 - Viena, 11 de octubre de 1721) fue Príncipe de Liechtenstein entre 1718 y 1721.

Fue hijo del príncipe Hartmann III de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Sidonia Isabel de Salm-Reifferscheidt y sucedió a su primo y cuñado José Venceslao de Liechtenstein.

El 23 de enero de 1719, Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico creó el nuevo principado de Liechtenstein a partir de los dominios del señorío de Schellenberg y el condado de Vaduz, de los cuales era dueña la familia Liechtenstein. Por lo tanto, Antonio Florián se convirtió en el primer príncipe del principado de Liechtenstein, el único estado del Sacro Imperio Romano Germánico que todavía existe.

Matrimonio y descendencia
Antonio Florián se casó el 15 de octubre de 1679 con la condesa Eleonora Bárbara de Thun-Hohenstein (1661-1723).

De esta unión nacieron once hijos:
Francisco Agustín (1680-1681), muerto en la infancia. 
Eleonora (1681-1682), muerta en la infancia. 
Antonia María (1683-1715), casada en primeras nupcias con el conde Juan Adán de Lamberg (1677-1708), y en segundas nupcias con el conde Maximiliano Ehrgott de Kuefstein (1676-1728). 
Carlos José (1685), muerto al nacer. 
Antonio Ignacio (1689-1690), muerto en la infancia. 
José Juan Adán (1690-1732), casado en cuatro ocasiones. 
Inocencio Francisco (1693-1707), muerto en la adolescencia. 
María Carolina (1694-1735), casada con el conde Francisco Guillermo de Salm-Reifferscheidt (1670-1734). 
Carlos José (1697-1704), muerto en la infancia. 
Ana María (1699-1753), casada en primeras nupcias con el conde Juan Ernesto de Thun-Hohenstein (1694 -1717), y en segundas nupcias con su primo, el príncipe José Venceslao I (1696-1772). 
María Eleonora (1703-1757), casada con el conde Federico Augusto de Harrach-Rohrau (1696-1749).

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca, 1697).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Tirol

Príncipes de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Fallecidos en Viena
Liechtensteinianos del siglo XVIII